Raffach ist der Ortsname von

 Raffach (Schwarzenfeld), Ortsteil des Marktes Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Raffach (Weng), Ortsteil der Gemeinde Weng, Landkreis Landshut, Bayern